Osoby o tym nazwisku:
 Clarence R. Slocum − amerykański urzędnik konsularny
 Joshua Slocum − kanadyjski żeglarz, jako pierwszy odbył samotny rejs dookoła świata
 Henry Slocum − amerykański oficer i polityk
 Henry Slocum (generał) − amerykański tenisista
 Ptolemy Slocum − kenijsko-amerykański aktor, producent i operator filmowy